Милоевич () — сербская фамилия. Известные носители:
 Милоевич, Горан (род. 1964) — югославский и сербский футболист и тренер.
 Милоевич, Звонко (род. 1971) — сербский футболист, вратарь.
 
 
 Милоевич, Милош (1840—1897) — сербский политик, историк и писатель.